Terminator hace referencia a varios artículos:

Ciencia
 Tecnología Terminator en vegetales genéticamente modificados.
 Terminador ("Terminator" en inglés), límite entre el área iluminada y el área oscura de un cuerpo celeste.

Ficción
 Terminator (franquicia), serie de películas de ciencia ficción y demás obras derivadas sobre el universo Terminator.
 La película The Terminator (1984), primera de la saga.
 Terminator T-800, personaje interpretado por Arnold Schwarzenegger.
 La secuela Terminator 2: el juicio final (1990).
 La tercera entrega Terminator 3: La rebelión de las máquinas (2003).
 La serie de ciencia ficción americana Terminator: The Sarah Connor Chronicles.
 La cuarta película de la saga Terminator Salvation (2009).
 La quinta película de la saga Terminator Génesis (2015).
 La sexta película de la saga Terminator: Dark Fate (2019).
 Deathstroke the Terminator, personaje de DC Comics.